Rabenhaupt ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Rabenhaupt (1602–1675), böhmischer Adliger
 Manfred Rabenhaupt (* 1983), österreichischer Fußballspieler